Рустайкис — прибалтийская фамилия (девичья форма Рустайките, замужняя Рустайкене):

 Рустайкис, Александр Александрович
 Рустайкис, Алла Александровна